Joselito pode referir-se a:
José Jiménez Fernández, actor espanhol.
José Gómez toureiro da década de 1910.
José Miguel Arroyo Delgado, toureiro espanhol.
Lito Sousa, mecânico de aeronaves e Youtuber
Joselito Sem-Noção, personagem de Hermes e Renato.

Desambiguação